Шамхальское восстание:
 Шамхальское восстание (1823)
 Шамхальское восстание (1831)
 Шамхальское восстание (1843)